Карло I може да се отнася за:

 Карло I – херцог на Парма (1732-1735), по-известен като Карлос III
 Карло I Гонзага – херцог на Мантуа и на Монферат
 Карло I Малатеста –  италиански кондотиер, господар на Римини, Фано, Чезена и Пезаро
 Карло I Токо – деспот на Епир
 Карло I Чибо-Маласпина – княз на Маса и маркграф на Карара

Вижте също 
 Карл I (пояснение)
 Карло
 Карло II